Vjeran Ivanković, né le  à Uzwil, est un joueur professionnel suisso-croate de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994 || ZSC Lions || LNA
|| 35 || 2 || 3 || 5 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1994-1995 || ZSC Lions || LNA
|| 36 || 10 || 9 || 19 || 12 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 1995-1996 || ZSC Lions || LNA
|| 36 || 13 || 13 || 26 || 20 || 4 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 1996-1997 || ZSC Lions || LNA
|| 45 || 11 || 20 || 31 || 50 || 5 || 0 || 5 || 5 || 0
|-
| 1997-1998 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 40 || 11 || 17 || 28 || 26 || 14 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
| 1998-1999 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 45 || 9 || 19 || 28 || 40 || 13 || 6 || 2 || 8 || 10
|-
| 1999-2000 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 37 || 10 || 13 || 23 || 47 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || ZSC Lions || LNA
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 15 || 7 || 6 || 13 || 6
|-
| 2000-2001 || EV Zoug || LNA
|| 44 || 5 || 18 || 23 || 36 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2001-2002 || EV Zoug || LNA
|| 41 || 6 || 9 || 15 || 20 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || ZSC Lions || LNA
|| 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || 17 || 5 || 1 || 6 || 20 
|-
| 2002-2003 || Fribourg-Gottéron || LNA
|| 40 || 2 || 8 || 10 || 74 || || || || || 0 
|-
| 2002-2003 || CP Berne || LNA
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || 13 || 1 || 2 || 3 || 14
|-
| 2003-2004 || CP Berne || LNA
|| 48 || 10 || 10 || 20 || 36 || 15 || 0 || 1 || 1 || 32 
|-
| 2004-2005 || HC Bâle || LNB
|| 34 || 2 || 11 || 13 || 24 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 11 || 3 || 2 || 5 || 10 || 5 || 2 || 1 || 3 || 6 
|-
| 2005-2006 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 40 || 2 || 4 || 6 || 34 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 

|504||94||145||239||415||120||24||23||47||112

Notes et références 

Naissance en février 1975
Naissance à Uzwil
Joueur international suisse de hockey sur glace
Entraîneur suisse de hockey sur glace
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Bâle
Attaquant de hockey sur glace